Toponímia: Pont au Change, pont parisenc sobre el Sena, enllaça l'Île de la Cité i la Conciergerie.
 Informàtica: Change mode Chmod, ordre de la consola d'Unix i sistemes basats en Unix.
 Música:
 Never Change, tercer senzill extret del tercer àlbum d'estudi de Fightstar (1999) 
 Change (àlbum), LP de Sugababes (2007)
 Change (grup), grup italo-americà.
 Política: Change.org, organització per a l'acollida de peticions per Internet.

Vegeu també 
 Chang'e-1, sonda espacial no tripulada del programa xinès d'exploració lunar.
 Changé, diversos municipis francesos.